Esparron (Alte Alpi) – comune francese
Esparron (Alta Garonna) – comune francese
Esparron (Varo) – comune francese